KCMO ist die Abkürzung für: 

 Kansas City (Missouri)
 Kansas City, Mexico and Orient Railway, eine ehemalige Eisenbahngesellschaft

Abkürzung